I13, I-13 ou I/13 peut faire référence à :
 Cardionéphropathie hypertensive, d’après la Classification internationale des maladies ;
 I-13, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Route slovaque I/13 reliant Veľký Meder à la frontière hongroise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres